Aceasta este o listă de orașe din Elveția. Localitățile cu mai multe de 10.000 de locuitori sunt considerate a fi "orașe" (în germană: Städte, în franceză: villes).

Aglomerații majore după populație 
 Zürich
 Geneva
 Basel
 Berna
 Lausanne

Orașe și orășele 

 Limbi de: germană, fr: franceză, it: Italiană, rm: reto-romană

 

Elveția, Listă de orașe din